Ехидо Гиљермо Пријето има више значења:

 Ехидо Гиљермо Пријето (Сан Игнасио), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ехидо Гиљермо Пријето (Кахеме), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ехидо Гиљермо Пријето, Блоке 1416 (Кахеме), насеље у савезној држави Сонора у Мексику